

Archeologia 
 Colossi di Memnone, il cui nome è legato a quello dell'omonima figura mitologica greca.

Mitologia
Memnone – personaggio della mitologia greca, figlio di Titone e di Eos

Onomastica
Memnone – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Memnone di Eraclea – storico greco del I secolo
Memnone di Rodi (380 a.C.-333 a.C.) – condottiero e mercenario greco

Il nome nelle arti
Memnone – antagonista del film d'azione del 2002 Il Re Scorpione

Pagine correlate
Mnemone (disambigua)